Klann ist der Familienname folgender Personen:

 Dominik Klann (* 1999), deutscher Fußballspieler
 Erich Klann (Politiker) (1896–1948), deutscher Politiker der KPD 
 Erich Klann (* 1987), kasachischer Turniertänzer, Tanztrainer und Choreograph
 Gerhardt Klann (* 1976), kanadischer Biathlet
 Gisela Klann-Delius (* 1944), deutsche Linguistin und Hochschullehrerin
 Günter Klann (* 1942), deutscher Leichtathlet
 Harry Paul Klann (* 1970), kanadischer Biathlet
 Maria Klann (1904–1994), deutsche Politikerin (USPD, KPD, SPD)

Siehe auch:
 Klann-Mechanismus (Klann-Koppelgetriebe)
 Clan (Begriffsklärung)